Chuandongocoelurus is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs, behorend tot de Tetanurae, dat tijdens het middelste Jura leefde in het gebied van de huidige Volksrepubliek China. De enige benoemde soort is Chuandongocoelurus primitivus.

Vondst en naamgeving
In 1984 benoemde en beschreef He Xinlu de typesoort Chuandongocoelurus primitivus. De geslachtsnaam is afgeleid van het district Chuandong in Sechuan en het geslacht Coelurus. De soortaanduiding betekent "primitief" in het Latijn, een verwijzing naar de hogere ouderdom in vergelijking met Coelurus.

Het holotype, CCG 20010, is gevonden in een laag van de Xiashaximiaoformatie die dateert uit het Bathonien-Callovien. Het bestaat uit een dijbeen. Verschillende andere beenderen zijn aan de soort toegewezen, afkomstig van twee individuen. Botten die aan het holotype zouden kunnen toebehoren en die mede bij het inventarisnummer CCG 20010 werden ondergebracht, omvatten twee halswervels, twee ruggenwervels, vier sacrale wervels, een staartwervel, een stuk darmbeen, de bovenkant van een schaambeen, de bovenkant van een zitbeen, twee dijbeenderen, de onderkant van een scheenbeen, de uiteinden van een kuitbeen, een tweede, derde en vierde middenvoetsbeen, de vierde teen en het eerste kootje van de tweede teen. Het gaat bij het holotype om een onvolwassen individu.

Het tweede individu heeft het inventarisnummer CCG 20011 en bestaat uit een aantal halswervels.

Beschrijving
Chuandongocoelurus is een vrij kleine roofsauriër. Het holotype heeft een geschatte lengte van 2,4 meter. Het dijbeen is 201 millimeter lang waaruit een lichaamsgewicht van 21,8 kilogram is afgeleid; een schatting van Michael Mortimer uit 2001 kwam op twaalf kilogram. Het tweede individu is veel groter.

Enkele onderscheidende kenmerken zijn vastgesteld: de basis van het voorblad van het darmbeen is half zo hoog als de doorsnede van het heupgewricht; er is op het dijbeen een accessoire trochanter aanwezig voor de trochanter minor; van de onderste gewrichtsknobbels van het scheenbeen is de binnenste verreweg het grootst.

Het scheenbeen is 231 millimeter lang.

Fylogenie
He plaatste Chuandongocoelurus oorspronkelijk in de Coeluridae. De twee specimina behoren vermoedelijk niet tot hetzelfde taxon, wat een enorme verwarring heeft gesticht bij de westerse onderzoekers die zich pas in 2012 realiseerden dat het om twee individuen ging. Het grotere individu lijkt een lid van de Neoceratosauria te zijn, gelijkend op Elaphrosaurus in de langwerpige uithollingen, pleurocoelen, op de zijkanten van de halswervels. Chuandongocoelurus daarentegen zou een basaal lid van de Tetanurae zijn, wellicht verwant Monolophosaurus.

Een analyse van Roger Benson vond in 2010 de volgende positie van Chuandongocoelurus in de evolutionaire stamboom.

Matthew Carrano vond in 2012 Chuandongocoelurus nog basaler, buiten de Megalosauria.

Tetanurae